Tuomas är ett finskt namn:

 Tuomas Holopainen – en finländsk musiker
 Tuomas Kantelinen – en finsk filmkompositör
 Tuomas Peltonen – en finländsk fotbollsmålvakt
 Tuomas Tarkki – en finsk ishockeymålvakt

Förnamn